LRU est un sigle pouvant signifier :
 en droit français, la loi relative aux libertés et responsabilités des universités aussi appelée loi sur l'autonomie des universités, ou loi Pécresse ;
 en informatique, Least Recently Used, un algorithme de remplacement des lignes de caches ;
 en électronique embarquée, un LRU, ou , est un module qui peut être remplacé rapidement ;
 en armement, Lance-Roquettes Unitaire, nom donné depuis les années 2010 au système de lance-roquettes M270 Multiple Launch Rocket System employé par l'armée de terre française déployé au sein du  d'artillerie ;
 Languedoc-Roussillon Universités, établissement universitaire français ayant existé de 2014 à 2019 ;
 Localisateur de Ressources Uniforme, un terme français correspondant à URL (Uniform Resource Locator).